Лаптиха — название населённых пунктов:

Белоруссия 

 Лаптиха — до 1964 г. название деревни Коммунарка в Сморгонском районе Гродненской области.

Казахстан 
 Лаптиха — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в1990-е годы.

Россия 
 Лаптиха — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Лаптиха — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Лаптиха — деревня в Бежецком районе Тверской области.